Mau peut faire référence à :

Toponyme 
 Mau, ville en Inde, chef-lieu du district de Mau.
 Escarpement de Mau, au Kenya.

Hydronyme 
 le Mau, cours d'eau français, affluent de la Marne à Châlons-en-Champagne.

Patronyme 

 Bob Mau (1926-2006), auteur belge de bande dessinée.
 Olivier Mau (1967-), écrivain français, auteur de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse et scénariste de bandes dessinées.

Autres 
 Mouvement mau, mouvement anticolonial pacifique aux Samoa lors de la première moitié du .
 Mau Mau, mouvement insurrectionnel dans les années 1950 au Kenya.
 Mau arabe et Mau égyptien, races de chats.